

Anno 
 1808 (MDCCCVIII in numeri romani) – anno bisestile del XIX secolo 
 1808 a.C.

Matematica 
 1808 – numero naturale

Astronomia 
 1808 Bellerophon – asteroide della fascia principale del sistema solare

Letteratura 
 1808 – saggio storico di Laurentino Gomes del 2007